Justicia (Madrid), een wijk in Madrid
Justicia (geslacht), een plantengeslacht in de familie Acanthaceae, bekend van onder andere de garnalenplant
 De plantensoort garnalenplant (Justicia brandegeana) van dit geslacht
 De plantensoort jacobinia (Justicia carnea) van dit geslacht
 Justicia (schip, 1917), Brits troepentransportschip tijdens WWI, voorheen de Statendam II.